Speltenbach ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Speltenbach (Freyung), Ortsteil der  Kreisstadt Freyung im Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Speltenbach (Gemeinde Fürstenfeld), Ortschaft von Fürstenfeld, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark